Anniston bezeichnet

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Anniston (Alabama), im Calhoun County
 Anniston (Missouri), im Mississippi County
 Anniston (New Mexico), im Quay County – nicht mehr existent

Sonstiges:
 Anniston Metropolitan Airport, Airport im Calhoun County, Alabama

im NRHP gelistete Objekte:
 Anniston Cotton Manufacturing Company, in Anniston, Alabama, ID-Nr. 85002739
 Anniston Electric and Gas Company Plant, Old, in Anniston, Alabama, ID-Nr. 91000611
 Anniston Inn Kitchen, in Anniston, Alabama, ID-Nr. 73000332
 Anniston Transfer Company, in Anniston, Alabama, ID-Nr. 85002740

Siehe auch:
 Aniston